Plaats in Indonesië
 Tegalurung (Balongan), een plaats in het bestuurlijke gebied Indramayu in de provincie West-Java
 Tegalurung (Cilamaya Kulon), een plaats in het bestuurlijke gebied Karawang in de provincie West-Java
 Tegalurung (Legonkulon), een plaats in het bestuurlijke gebied Subang in de provincie West-Java